Biblioteca diocesana di Ariano Irpino – biblioteca nella diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia
Biblioteca diocesana Storti-Guerri – biblioteca nella diocesi di Città di Castello